Министерство национальной обороны — правительственное учреждение во многих странах, отвечающее за вооружённые силы.

 Министерство национальной обороны Канады
 Министерство национальной обороны Камбоджи
 Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики
 Министерство национальной обороны Республики Корея
 Министерство национальной обороны Чили
 Министерство национальной обороны Филиппин

См. также 
 Министерство обороны (значения)
 Военное министерство